Dirus est un adjectif latin signifiant « effrayant, sinistre, cruel ». En biologie, il est employé comme épithète spécifique :
 Canis dirus est une espèce de canidés ayant vécu au Pléistocène en Amérique du Nord et en Sibérie, éteinte depuis environ  ;
 Ctenus dirus est une espèce d'araignées aranéomorphes, de la famille des Ctenidae ;
 Syntermes dirus est une espèce de termites, de la famille des Termitidae.